Barbet bezeichnet
 Barbet, eine aus Frankreich stammende Hunderasse

Barbet ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Barbet (* 1946), mexikanischer Volleyballspieler
 Henri Barbet (1789–1875), französischer Industrieller und Politiker
 Matt Barbet (* 1976), britischer Fernsehmoderator und -journalist

 Virginie Barbet (19. Jahrhundert), französische Sozialistin und Feministin